La Toma peut désigner :

Toponymes

La Toma : localité de la province de San Luis et chef-lieu du département de Coronel Pringles.

La Toma : l'une des cinq divisions territoriales dont l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Rangel dans l'État de Mérida ;
 La Toma : capitale de la paroisse civile de La Toma de la municipalité de Rangel dans l'État de Mérida.

Homonymie de toponyme